Fatty Joins the Force é um filme mudo de comédia curta norte-americano de 1913, dirigido por George Nichols e estrelado por Fatty Arbuckle.

Elenco 
Fatty Arbuckle
Dot Farley
Minta Durfee
Edgar Kennedy
George Nichols
William White
Charles Avery
Mack Swain

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por George Nichols